

Cinema e televisão 
Awake (filme) — filme de 2007, com Hayden Christensen e Jessica Alba
Awake (telessérie)

Música 
 Awake (álbum de Crematory)
 Awake (álbum de Dream Theater)
 Awake (álbum de Godsmack)
 Awake (álbum de L'Arc~en~Ciel)
 Awake (álbum de Skillet)
 Awake (álbum de Tycho)
 Awake (canção de Godsmack)
 Awake (canção de Snoop Dogg)
 Awake (EP)

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão